

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Steo“ beginnt.

Steo 



Steob 
 Steobanus von Wriechen, Johann Wilhelm Christoph (1755–1821), preußischer Rittergutsbesitzer und Landrat des Kreises Greifenberg

Steor 
 Steorts, Nancy H. (* 1936), US-amerikanische Regierungsbeamtin und Verbraucherschützerin